Noriyuki ist ein japanischer Vorname, unter anderem folgender Personen:

 Noriyuki Haga (* 1975), japanischer Motorradrennfahrer
 Noriyuki Iwadare (* 1964), japanischer Komponist von Videospielen
 Pat Morita (1932–2005; gebürtig: Noriyuki Morita), US-amerikanischer Schauspieler japanischer Abstammung
 Noriyuki Nakayama (1932–2010), professioneller Go-Spieler (6. Dan)
 Noriyuki Takayama (* 1964), japanischer Wirtschaftswissenschaftler, Ökonometriker, Rentenökonom (Lehrstuhlinhaber) sowie Professor der Hitotsubashi-Universität